Moncho es el hipocorístico de Ramón. En wikipedia hace referencia a varios artículos:

Moncho, cantante de boleros español;
Moncho Alpuente, periodista, humorista y músico español;
Montxo Armendáriz, director de cine y guionista español;
Moncho Borrajo, showman y dramaturgo español;
Moncho Fernández, entrenador español de baloncesto;
Moncho Gil, futbolista internacional español;
Moncho Iglesias Míguez, escritor y traductor español;
Moncho López, entrenador español de baloncesto;
Moncho Monsalve,  entrenador español de baloncesto;
Moncho Peralta, político, agricultor y ganadero guatemalteco;

Hipocorísticos masculinos